Rocchigiano – abitanti di Rocca d'Orcia
Rocchigiano – abitanti di Roccatederighi